Vehlen ist der Name folgender Orte:

 Vehlen (Obernkirchen), Ortschaft der Stadt Obernkirchen, Niedersachsen
 Vehlen (Bensdorf), Ortsteil der Gemeinde Bensdorf, Brandenburg

weitere Bedeutung: 

ältere Schreibweise des Familiennamens Velen:
 Vehlen (Adelsgeschlecht)